Allegaert ist der Name von:

 Kristof Allegaert (* 1976), belgischer Radrennfahrer
 Piet Allegaert (* 1995), belgischer Straßenradrennfahrer
 Karel Allegaert	; researcher	
 Matthias Allegaert, belgischer Radrennfahrer
 Tobias Allegaert, belgischer Szenenbildner
 Thomas Allegaert		
 Joanny Allegaert